Userhat es un nombre masculino del Antiguo Egipto llevado por:

 Userhat, escriba real de Amenhotep II, dinastía XVIII, tumba tebana TT56.
 Userhat (Neferhabef), primer profeta de Tutmosis II, dinastía XIX, tumba tebana TT51.
 Userhat, sacerdote en los cultos funerarios de Amenhotep III y Tutanjamón, finales de la XVIII dinastía. 
 Userhat, supervisor del harén real de Amenhotep III, dinastía XVIII, tumba tebana TT47.
 Userhet, supervisor de los campos de Amón en el reinado de Tutmosis IV, dinastía XVIII, tumba KV45 del Valle de los Reyes.

Barca procesional 
 Userhat, nombre de la barca procesional de Amón.